Lewis es el nombre de tres pueblos en Nueva York, EE. UU.:

 Lewis (condado de Essex, Nueva York)
 Lewis (condado de Lewis, Nueva York)
 Condado de Lewis (Nueva York)